A dirge (Shelley), een gedicht van Percy Bysshe Shelley
A dirge (Bridge), een toonzetting van Frank Bridge van dat gedicht